Sabero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sabero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Sabero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar